Но́я (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ноя. Занимает площадь 37,2 км². Население —  человек (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи